Francisco Goya – hiszpański malarz
 Goya – hiszpańska nagroda filmowa
 Goya – miasto w Argentynie
 Goya – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Goya – film Carlosa Saury
 Goya – polska grupa muzyczna
 MS Goya – niemiecki statek
 Francis Goya – belgijski gitarzysta